

Лісниково — село, Кетовський район, Курганська область
 Лісниково — присілок, Тотемський район, Вологодська область